Malpertuis steht für
 Malpertuis (Roman), ein Roman von Jean Ray
 Malpertuis (Film), ein Film von Harry Kümel nach dem Roman von Jean Ray.